Иосафат () — мужское имя.

Персоналии
 Иосафат (IX век до н. э.) — царь Иудейского царства.
 Иосафат (Булгак) (1756—1838) — иерарх греко-католической церкви в Российской империи.
 Иосафат (Говера) (род. 1967) — епископ, первый волынский экзарх Украинской Греко-Католической Церкви.
 Иосафат (Кавацив) (1934—2010) — священник и, возможно, епископ Украинской Греко-Католической Церкви.
 Иосафат (Кунцевич) (1580—1623) — униатский епископ, архиепископ Полоцкий.

Другое
 «Барлаам и Иосафат» — средневековый роман-житие индийского происхождения, восходящий к преданиям о Будде (Иосафате или Иосафе).

См. также 
 Иосафатова долина
 Иоасаф — носители имени Иоасаф

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки